III liga polska w piłce nożnej (1982/1983) – 31. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Liczba grup została zwiększona z 4 do 8, a liczba drużyn z 58 do 112.

Nowe zespoły 
(S) 8 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

(B) 58 drużyn, które uzyskały awans z lig okręgowych

Grupa I 
Tabela końcowa:

Grupa II 
Tabela końcowa:

Grupa III 
Tabela końcowa:

Grupa IV 
Tabela końcowa:

Grupa V 
Tabela końcowa:

Grupa VI 
Tabela końcowa:

Grupa VII 
Tabela końcowa:

Grupa VIII 
Tabela końcowa:

 
 Zelmer Rzeszów i Tarnovia Tarnów utrzymały się w lidze po decyzji o powiększeniu grupy do 16 zespołów. Zelmer Rzeszów wygrał dodatkowy baraż z JKS Jarosław, a Tarnovia Tarnów ze Stalą Łańcut

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
1982 w polskim sporcie
1983 w polskim sporcie